El municipio de Sapareva Banya (búlgaro: Община Сапарева баня) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Kyustendil.

En 2011 tiene 7528 habitantes, de los cuales el 94,5% son étnicamente búlgaros y el 2,14% gitanos. La capital es Sapareva Banya, donde vive la mitad de la población del municipio.

Se ubica en la esquina nororiental de la provincia y su término municipal limita con la provincia de Sofía.

Localidades 
Comprende la ciudad de Sapareva Banya y cuatro pueblos:

 Ovchartsi
 Panichishte
 Resilovo
 Saparevo

Referencias

Enlaces externos 

Sapareva Banya